Циншуйхэ () — китайский топоним

Административные единицы 
 Циншуйхэ — уезд городского округа Хух-Хото (автономный район Внутренняя Монголия)

Населённые пункты 
 Циншуйхэ — на территории городского уезда Синъи автономного округа Цяньсинань (провинция Гуйчжоу)
 Циншуйхэ — на территории уезда Чинду автономного округа Юйшу (провинция Цинхай)
 Циншуйхэ — на территории уезда Хочэн автономного округа Или (Синьцзян-Уйгурский автономный район)

Реки 
 Циншуйхэ — приток реки Уцзян (бассейн Янцзы, провинция Гуйчжоу)
 Циншуйхэ — приток реки Янхэ (бассейн Хайхэ, провинция Хэбэй)
 Циншуйхэ — река впадающая в Таримскую впадину (Синцзян-Уйгурский автономный район)
 Циншуйхэ — приток реки Хуайхэ (бассейн Янцзы, провинция Хэнань)
 Циншуйхэ — приток реки Наньпаньцзян (бассейн Сицзян, провинция Юньнань)
 Циншуйхэ — приток реки Хуанихэ (бассейн Сицзян, провинция Юньнань)
 Мабиэ (马别河) — другое название Циншуйхэ; приток реки Синцзян (бассейн Синцзян, провинция Гуйчжоу)
 Туочан (拖长江) — река ниже по течению называется Циншуйхэ; приток реки Бэйпаньцзян (бассейн Синцзян, провинция Юньнань и Гуйчжоу)
 (吾隘河) — другое название Циншуйхэ; приток реки Синцзян (бассейн Синцзян, Гуанси-Чжуанский автономный район)
 Циншуйхэ — приток реки Хуншуйхэ (бассейн Синцзян, Гуанси-Чжуанский автономный район)
 Циншуйхэ — водохранилище и приток реки Фухэ (бассейн Янцзы, провинция Хубэй)

Другое 
 Мост Циншуйхэ